TCM est un sigle pouvant signifier :
 Technique du Chanteur Moderne, une méthode d'apprentissage de la technique vocale basée sur la physiologie et l'acoustique
 Tivoli Configuration Manager, outils d'inventaire et télédistribution par IBM
 Transistor en couches minces
 Transports en commun mulhousiens, ancien nom du réseau de bus de Mulhouse, notamment utilisé dans les années 1960 et 1970
 Trellis Coded Modulation, type de modulation/démodulation utilisé dans les modems satellite et ADSL
 Trichlorométhane, nom IUPAC du chloroforme
 Triglycérides à Chaînes Moyennes, en nutrition
Troyes Champagne Métropole, intercommunalité française
 Turner Classic Movies, la chaîne de télévision par câble américaine
 TCM, sa version espagnole
 TCM, sa version française, elle possède d'autres déclinaisons dans le monde.

TCM est un code pouvant signifier :
 McChord Air Force Base, base de l’United States Air Force située au sud de Seattle dans l'État de Washington.
selon le code OACI des aéroports, McChord Air Force Base a pour code : KTCM